Gana Premier League 2009/10 foi a temporada 50 da mais alta liga de futebol de Gana. Foi inaugurado em 18 de outubro de 2009 e terminou em 12 de maio de 2010. Recém-chegado Aduana Stars ganhou o campeonato devido a o confronto direta (1-0, 0-0) do Ashanti Gold.

Aduana Stars formado em 1985, ganhou à promoção está  temporada 2009/10, vencendo a liga em sua estréia.

Regulamento 
Os 16 clubes se enfrentarão em jogos de ida e volta no sistema de pontos corridos. O clube que somar o maior número de pontos será declarado campeão. Além do campeão. Já o 2º colocado terá vaga na Copa das Confederações da CAF. Por outro lado, os últimos três  colocados serão rebaixados à segunda divisão.

Critérios de desempate 
Em caso de empate entre dois clubes, os critérios serão:
 Confronto direto
 Saldo de gols
 Gols marcados.

Mas se o empate envolver três ou mais clubes, os critérios de desempate serão:
 Confronto direto entre as equipes envolvidas
 Saldo de gols apenas nos jogos entre as equipes envolvidas
 Saldo de gols no campeonato
 Gols marcados no campeonato
 Clube com melhor fair play.

Clubes

Tabela

[a] O jogo da 20ª rodada entre o Kessben e o Berekum Chelsea foi interrompido devido a um ataque ao árbitro. Kessben foi consequentemente privado de três pontos.

Campeão

Ver também
Campeonato Ganês
Copa da Gana

Links Externos

Competições de futebol de Gana